Heinrich Reuß zu Köstritz ist der Name folgender Personen:
* Heinrich II. Reuß zu Köstritz (1803–1852), deutscher Adliger
 Heinrich IV. Reuß zu Köstritz (1821–1894), sechster Paragiatsherr von Reuß-Köstritz, siehe Heinrich IV. (Reuß-Köstritz)
 Heinrich VI. Reuß zu Köstritz (1707–1783), zweiter Paragiatsherr von Reuß-Köstritz, siehe Heinrich VI. (Reuß-Köstritz)
 Heinrich VII. Reuß zu Köstritz (1825–1906), deutscher Diplomat

 Heinrich XIII. Reuß zu Köstritz (1830–1897), preußischer General der Kavallerie und Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Heinrich XVIII. Reuß zu Köstritz (1847–1911), preußischer General der Kavallerie
 Heinrich XIX. Reuß zu Köstritz (1848–1904), preußischer Generalleutnant
 Heinrich XXIV. Reuß zu Köstritz (1681–1748), erster Paragiatsherr von Reuß-Köstritz, siehe Heinrich XXIV. (Reuß-Köstritz)
 Heinrich XXIV. Reuß zu Köstritz (1855–1910), deutscher Komponist und siebenter Paragiatsherr von Reuß-Köstritz
 Heinrich XXVIII. Reuß zu Köstritz (1859–1924), deutscher Adliger
 Heinrich XXXI. Reuß zu Köstritz (1868–1929), Gutsbesitzer und Politiker 
 Heinrich XXXIII. Reuß zu Köstritz (1879–1942), deutscher Botschaftssekretär
 Heinrich XXXIX. Reuß zu Köstritz (1891–1946), achter Paragiatsherr von Reuß-Köstritz, siehe Heinrich XXXIX. (Reuß-Köstritz)
 Heinrich XXXVII. Reuß zu Köstritz (1888–1964), deutscher Marineoffizier und Generalleutnant der Luftwaffe
 Heinrich XLIII. Reuß zu Köstritz (1752–1814), dritter Paragiatsherr von Reuß-Köstritz, siehe Heinrich XLIII. (Reuß-Köstritz)
 Heinrich XLVII. Reuß zu Köstritz (1756–1833), preußischer Regierungspräsident
 Heinrich LII. Reuß zu Köstritz (1763–1851), bayerischer General der Infanterie
 Heinrich LXI. Reuß zu Köstritz (1784–1813), deutscher General
 Heinrich LXIII. Reuß zu Köstritz (1786–1841), Mitglied der Ersten Kammer der Ständeversammlung des Königreichs Sachsen
 Heinrich LXIV. Reuß zu Köstritz (1787–1856), vierter Paragiatsherr von Reuß-Köstritz, siehe Heinrich LXIV. (Reuß-Köstritz)
 Heinrich LXIX. Reuß zu Köstritz (1792–1878), fünfter Paragiatsherr von Reuß-Köstritz, siehe Heinrich LXIX. (Reuß-Köstritz)
 Heinrich LXXIV. Reuß zu Köstritz (1798–1886), Mitglied des Preußischen Herrenhauses